Genius může znamenat:

 genius (mytologie) – ochranné božstvo či zvláštní součást jedince či místa v římském náboženství
 genius loci – duch místa
 génius – jedinec nadaný mimořádnými schopnostmi, především inteligencí
 Genius loci v Kostelní Myslové – meditační středisko
 Genius (film) – britsko-americký film z roku 2016
 Genius (elektronika) – značka tchajwanské elektroniky
 Genius + Love = Yo La Tengo – album americké rockové skupiny Yo La Tengo z roku 1996
 The Genius, též GZA – rodným jménem Gary Grice (*1966), americký rapper